Грушев () — село на Украине, находится в Иваничевском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0721183002. Население по переписи 2001 года составляет 372 человека. Почтовый индекс — 45347. Телефонный код — 3372. Занимает площадь 13,5 км².

Адрес местного совета 
45347, Волынская область, Иваничевский р-н, с.Милятин

Ссылки 
 Грушев на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Иваничевского района